Сборная Испании по пляжному футболу — представляет Испанию на международных соревнованиях по пляжному футболу. Управляется Королевской испанской футбольной федерацией.

Состав

Примечания

Ссылки 
FIFA.com entry

Испания
Пляжный футбол в Испании
Пляжный футбол